Bohater narodowy – w folklorze osoba, która przyczyniła się w znaczący sposób dla rozwoju społeczeństwa, ceniona z powodu swoich cnót i wybitnych osiągnięć oraz postrzegana jako reprezentant konkretnego społeczeństwa jako całości. Może zostać uznany w świadomości społecznej, przez organizację lub przez rząd danego kraju. Zwykle bohater narodowy wyróżnia się zaangażowaniem, poświęceniem i oddaniem wobec idei narodowych. Często jest wzorem przywództwa i zachowania etycznego oraz okazuje miłość do swojego kraju lub ludu.

Zdarza się, że uznanie kogoś za bohatera narodowego jest kontrowersyjne. Przykładem takiej postaci historycznej jest pierwszy cesarz Chin Qin Shi Huang, którego różni historycy wyróżniają za zasługi dla rozwoju państwa chińskiego lub potępiają za wprowadzenie systemu totalitarnego.

Choć bohater narodowy zwykle jest tej samej narodowości, co społeczeństwo uznające go za swojego bohatera, to nie zawsze tak jest. Na przykład Polak Ernest Malinowski za swoje zasługi w Bitwie pod Callao jest uważany za bohatera narodowego Peru.

Przykłady bohaterów narodowych

Państwowe tytuły bohatera narodowego 
W różnych państwach istnieją odznaczenia lub sankcjonowane przez rząd tytuły bohatera narodowego.

Przypisy 

 
Folklor
Historia idei
Socjologia narodu
Tytuły honorowe